Kästner est un patronyme allemand qui peut faire référence à :

 Abraham Gotthelf Kästner (1719-1800), un mathématicien allemand
 un cratère de la Lune, le cratère Kästner, est nommé en son honneur
 Erich Kästner (homonymie)
 Erich Kästner (1899 - 1974), un écrivain, un scénariste et un créateur allemand de spectacles de cabaret, célèbre pour ses livres pour enfants 
 Erich Kästner (1900 - 2008), dernier vétéran allemand de la Première Guerre mondiale
 Erich Kurt Kästner (1911 - 2005), un inventeur allemand de caméras.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme